

Ход соревнований

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

 Предварительные забеги 
В полуфинал выходят по семь лучших из каждого забега плюс шестеро оставшихся, показавшие лучшее время.Барселона, Олимпийский стадион, 31.07.1992

Финал 
'''Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
М